(« fêtarde », « noceuse » en français) peut désigner :

Cinéma et télévision 
 Party Girl, le titre original de Traquenard, un film américain réalisé Nicholas Ray en 1958 ;
 Party Girl, un film américain réalisé par Daisy von Scherler Mayer en 1995 ;
 , une série télévisée américaine diffusée sur Fox en 1996, adaptée du film de 1995 ;
 Party Girl, un film français réalisé par Marie Amachoukeli, Claire Burger et Samuel Theis en 2014.

Musique 
 , un single de Grace Jones sorti en 1986.